Arise, O compatriots, Nigeria's call obey is het volkslied van Nigeria. Het lied werd als zodanig aangenomen in 1978.

Tekst
Arise, O compatriots, Nigeria's call obey
To serve our fatherland
With love and strength and faith
The labour of our heroes past
Shall never be in vain
To serve with heart and might
One nation bound in freedom, peace and
unity.

Oh God of creation, direct our noble cause
Guide our leaders right
Help our youth the truth to know
In love and honesty to grow
And living just and true
Great lofty heights 
To build a nation where peace and justice
shall reign

Na het spelen van het volkslied wordt de nationale belofte ("National pledge") uitgesproken:

I pledge to Nigeria my country.  
To be faithful, loyal and honest.  
To serve Nigeria with all my strength.  
To defend her unity and uphold her honor and glory.  
So help me God.

Het huidige volkslied kwam in de plaats van het lied Nigeria We Hail Thee, dat in 1960 werd geadopteerd toen het land onafhankelijk werd. Dit lied werd geschreven door een Britse immigrant.

Nigeria,we hail thee,
Our own dear native land,
Though tribe and tongue may differ,
In brotherhood we stand,
Nigerians all, and proud to serve
our sovereign motherland.

Our flag shall be a symbol,
That truth and justice reign,
In peace or battle honoured,
And this we count as gain
To hand on to our children
A banner without stain

O Lord of all creation,
Grant this our one request
Help us to build a nation
Where no man is oppressed
And so, with peace and plenty,
Nigeria may be blessed.

Externe link
  muziek

Nigeriaans symbool
Volkslied uit Afrika